Гуцу Ольга Генріхівна ( 1959) — українська і молдовська художниця.
 Гуцу Тетяна Костянтинівна ( 1976) — українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.